Црно језеро може бити:

 Црно језеро (Дурмитор), језеро на планини Дурмитор, Црна Гора
 Црно језеро (Зеленгора), језеро на планини Зеленгори, Република Српска, БиХ
 Црно језеро (Трескавица), језеро на планини Трескавици, БиХ
 Црно језеро (Псковска област), Русија